Chocho puede hacer referencia a:

Botánica 
 cualquier especie vegetal del género Lupinus, también conocidas como lupinos;
 el árbol Sapindus saponaria, también conocido como palo jabón o jurupí;
 es sinónimo del género Sechium.
 el nombre común de la planta Malvaviscus arboreus.

Antropología
 Etnia chocho, grupo indígena de Oaxaca, México.
 Idioma chocho, de la familia oto-mangue, hablado por la etnia chocho.

Comidas

 En España, el altramuz.
 En Perú y Ecuador se refiere también a los alimentos elaborados con semillas de chocho (Lupinus), entre ellos el Cebiche de chochos plato típico de Riobamba, Ecuador y Áncash, Perú. 
 En Salamanca (España) se hacen unos dulces típicos llamados chochos de yema.
 Chochos, un dulce de Lorca, España.

Otros 
Chocho, nombre vulgar de la vulva (es acepción reciente).